Corpus kan syfta på:

 Corpus – mittstycket eller mittpannån på ett (medeltida) altarskåp eller altartavla

Geografi

Argentina 

 Corpus (ort i Argentina), Misiones,

Honduras 

 Corpus (ort i Honduras), Choluteca,

Se även
 Korpus

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar